Association for Computing Machinery
 Код ISO 639-3